Irene (mitologia) — figura da mitologia grega, personificação da paz

Geografia 
Irene (Dacota do Sul) — cidade do estado de Dakota do Sul, Estados Unidos

História 
Irene Angelina — rainha consorte da Sicília e da Germânia
Irene de Atenas — imperatriz bizantina, muito confundida com a madrasta (ver abaixo)
Irene Ducena — esposa do imperador bizantino Aleixo I Comneno, mãe do também imperador João II Comneno e da historiadora Ana Comnena
Irene Gattilusio — imperatriz consorte bizantina
Irene de Hesse e Reno — princesa da Prússia
Irene dos Países Baixos — princesa dos Países Baixos.
Irene Paleóloga (imperatriz bizantina) — esposa de Mateus Cantacuzeno
Irene Paleóloga (imperatriz da Bulgária) — esposa de João Asen III da Bulgária
Irene Paleóloga de Trebizonda — imperatriz reinante de Trebizonda
Irene Siricena — imperatriz consorte de Trebizonda
Irene da Tessalônica — uma das três virgens (Ágape, Quiônia e Irene) martirizadas durante a Perseguição de Diocleciano
Irene de Trebizonda — imperatriz consorte de Trebizonda
Irene Urdangarin e Bourbon — filha de Cristina, infanta de Espanha
Tzitzak — esposa do imperador Constantino V, baptizada Irene

Meteorologia 
Furacão Irene (2005)
Furacão Irene (2011)

Outros 
14 Irene — asteroide
Irene Adler — personagem da série de livros de Sherlock Holmes
Irene (1940) — filme de 1940 com Anna Neagle e Billie Burke

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história